Креатинкиназа (креатинфосфокиназа, КФК) — это фермент, катализирующий образование из АТФ и креатина высокоэнергетического соединения креатинфосфата, который расходуется организмом при увеличенных физических нагрузках. Содержится в клетках сердечной мышцы, скелетной мускулатуры, головного мозга, щитовидной железы, легких. Наибольшее клиническое значение имеют следующие изоферменты (фракции) креатинкиназы: КК-МВ (по названию субъединиц молекулы; сердечный изофермент, изменяющийся при повреждении клеток миокарда), КК-ВВ (мозговой изофермент, отражающий патологию клеток головного мозга), КК-ММ (мышечный изофермент, находящийся в скелетных мышцах).

Повышение активности общей креатинкиназы наблюдается при повреждении любых вышеперечисленных клеток и поэтому не является специфичным. Наиболее часто значительное увеличение активности данного фермента отмечается при остром инфаркте миокарда (определение креатинкиназы, и особенно МВ-фракции, широко используется для ранней диагностики инфаркта миокарда, так как её повышение отмечается уже через 2-4 часа после острого болевого приступа; возврат показателя к норме происходит достаточно быстро (на 3-6 сутки), поэтому определение общей креатинкиназы в крови в более поздние сроки для диагностики инфаркта миокарда малоинформативно). Повышение активности креатинкиназы нередко наблюдается и при острых миокардитах, однако является не столь выраженным и держится значительно дольше, чем при инфаркте.

Высокая активность общей креатинкиназы нередко встречается при травматических повреждениях и заболеваниях скелетных мышц (например, при прогрессирующей мышечной дистрофии, миопатии, дерматомиозите), а также при некоторых заболеваниях головного мозга, после хирургических операций, приема больших доз психотропных препаратов и алкоголя, при любых видах шока, гипотиреозе.
Снижение уровня креатинкиназы часто выявляется при тиреотоксикозе (повышенный выброс гормонов щитовидной железы).

Нормальные показатели для человека (Ед/л) 
 мужские показатели от 0 до 6 месяцев <295
 мужские показатели от 7 до 12 месяцев <203
 мужские показатели от 1 до 3 лет <228
 мужские показатели от 4 до 6 лет <149
 мужские показатели от 7 до 12 лет <247
 мужские показатели от 13 до 17 лет <270
 мужские показатели от 18 до 90 лет <171
 женские показатели от 0 до 6 месяцев <295
 женские показатели от 7 до 12 месяцев <203
 женские показатели от 1 до 3 лет <228
 женские показатели от 4 до 6 лет <149
 женские показатели от 7 до 12 лет <154
 женские показатели от 13 до 17 лет <123
 женские показатели от 18 до 90 лет <145
 беременность от 1 до 36 недель <145

Нормальные показатели для черепахи 
Нормальное содержание креатинкиназы в крови черепахи составляет 490 ед/л.

Нормальные показатели для домашних животных 
Нормальное содержание креатинфосфокиназы в крови кошек: от 40 до 220 ед/л.

Нормальное содержание креатинфосфокиназы в крови собак: от 32 до 254 ед/л.

Примечания 

КФ 2.7.3